

Гардінсбург — місто, штат Індіана
 Гардінсбург — місто, штат Кентуккі